Fumble steht für:

 Fumble (Band), britische Rock-’n’-Roll-Band (1967–1995)
 Ereignis beim American Football, siehe Turnover (American Football)#Fumble